Le chlorobutane est un dérivé halogéné du butane, où l'un des atomes d'hydrogène a été remplacé par un atome de chlore. Sa formule brute est donc .

Le chlorobutane existe en deux isomères :
 le 1-chlorobutane
 le 2-chlorobutane

Par extension, le terme « chlorobutane » peut désigner les molécules dérivées du chlorobutane, en particulier les butanes chlorés plusieurs fois (dichlorobutane, trichlorobutane, etc. ).

Chloroalcane